Ходакі́вський (Мальке́вич-Ходакі́вський) () — польський і руський (український) шляхетський рід.

Походження 
Первісне давньоруське прізвище дворян Ходаківських було Малькевичі. Малькевичі мали грамоти від Великих Князів Литовських на звання зем'ян.

4 лютого 1570 — Король Польський Сигізмунд Август підтвердив ці права Василю Васильовичу Малькевичу і «за військову, господарську земську службу» милував йому в спадкове володіння землю Ходаківську. У 1576 році — Король Стефан Баторій, Король Сигізмунд III — підтвердили ці права. З цього часу його нащадки присвоїли собі назву Ходаківський, називаючись втім довгий час — Малькевич-Ходаківський.

8 листопада 1573 Василь Малькевич помер, залишивши після себе дітей Василя I — бездітного, Павла-Мирука, Василя II і Демида-Данила Ходаківських, з тих пір рід Ходаківських розділився на три гілки: від Павла-Мирука пішла гілка Мируковичів-Ходаківських, від Василя II пішла гілка Малькевичів-Ходаківських, від Демида-Данила пішла гілка Демидовичів-Ходаківських.

Підтвердження прав і вольностей 
 Сигізмунд Август 4 лютого 1570, у Варшаві
 Стефан Баторій 10 серпня 1576 року, у Варшаві
 Сигізмунд III 3 червня 1589, в Бресті
 Владислав IV 27 лютого 1635 року, у Варшаві

Опис гербів 

Ходаківські використовують герб Доленга ().
«У лазуровому щиті, увінчана золотим, при широких кінцях, хрестом срібна підкова, супроводжувана всередині такою ж перекинутою стрілою. Щит увінчаний Дворянським коронованим шоломом. Нашоломник: чорне крило шуліки, пронизане в пояс срібною стрілою. Намет: праворуч лазуровий з сріблом, ліворуч — лазуровий з золотом»
Державному Історичному архіві (фонд 1343, опис 49, справа 1595)

Також була гілка цього ж роду Ходаківських-Малькевичів, яка використовувала герб Сас ().

Ходаківські в Родовідній книзі Волинської губернії 
Ходаківські, як потомствений дворянський рід, були внесені в 6-у частину Родовідної книги Волинської губернії. У шосту частину вносилися роди, дворянство яких налічувало сторіччя на момент видання Жалуваної грамоти. Формально запис в шосту частину родоводу книги не давала ніяких привілеїв, крім однієї: в Пажеський корпус, Олександрівський (Царськосельський) ліцей і в училище правознавства зараховувалися тільки сини дворян, записаних в п'яту і шосту частини родовідних книг.

Крім цього Малькевич — Ходаківські були внесені в 1-у частину Родовідної книги Волинської губернії. У першу частину вносилися «роди дворянства жалуваного або дійсного»; в другу частину — роди дворянства військового; в третю — роди дворянства, придбаного на службі громадянської, а також отримали право потомственого дворянства по ордену; в четверту — всі іноземні роди; в п'яту — титуловані роди; в шосту частину — «древні шляхетні дворянські роди». (Грамота на права, вольності і переваги благородного російського дворянства). На практиці в першу частину записувалися і особи, які отримали дворянство по ордену, особливо якщо цей орден відзначався поза звичайного службового порядку.

Література 
 Архів Південно-Західної Росії т.1 — 1867 р.
 Северин Уруський: Родзіна «Герби шляхти Польської» т. I і т. II −1904 р.
 Корона Польська при злотій вольності т. II-1738
 Адам Бонецький: «Гербовник Польський» т. II і т. III — 1900 р.
 Каспар Несецький «Гербовник Польський» т. III −1839 р.
 Гербовник Царства Польського. Herbarz Królestwa Polskiego. Warszawa, 1853. Cz. 1-2. [Видання двомовне, російською та польською мовами; містить малюнки 246 гербів, їх опис; при кожному гербі перелік родів, його вживають, короткі відомості про родоначальників родин, але без родоводів; видання не закінчено.]
 Список дворян Волинської губернії Видано в м. Житомир, 1906 рік
 Гербовник дворянських родів Царства Польського частина 1
 Історико — статистичний опис церков і парафій волинської єпархії стор. 386—387 — упорядник Теодорович Н. И. — Почаїв, 1888 рік.
 S. J. Starykoń-Kasprzycki, M. Dmowski, Polska encyklopedia szlachecka T.IV s.350

Посилання 
 Boniecki Adam Herbarz polski, t. 1-16, Gebethner & Wolff, Warszawa 1905
 Herbarz Wołyński — opracowanie: Towarzystwo «Pro Archivo», Kraków.
 Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003.
 Овруч- сторінки історії.
 Генеалогический форум.
 История рода Можайских- Можаровских.
 Генеалогический форум ВГД

Див. також 
 Список дворян Волинської губернії
 Шляхта
 Левківський
 Невмержицький
 Можаровський
 Кобилинський
 Білошицький
 Ятченко
 Официальный сайт «Российского Дворянского Собрания»

Український родовід
Польські шляхетські родини